Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Martina Hingis–Lijendar Pedzs-páros, akik ezúttal nem kaptak kiemelést, és a negyeddöntőben vereséget szenvedtek az első kiemelt Szánija Mirza–Ivan Dodig párostól.

A bajnoki címet Jelena Vesznyina és Bruno Soares szerezte meg, miután a döntőben legyőzték a Coco Vandeweghe–Horia Tecău párost.

Kiemeltek
  Szánija Mirza  /  Ivan Dodig (elődöntő)
  Bethanie Mattek-Sands  /  Bob Bryan (negyeddöntő)
  Csan Jung-zsan  /  Rohan Bopanna (negyeddöntő)
  Katarina Srebotnik  /  Jamie Murray (negyeddöntő)
 ' Jelena Vesznyina  /  Bruno Soares (bajnok)  Lucie Hradecká  /  Marcin Matkowski (első kör)  Raquel Atawo /  Raven Klaasen (első kör)  Csan Hao-csing  /  Max Mirni (első kör)''

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
Sorsolási tábla 

Vegyes